Николай Ильич Капустников (1922—1945) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 637-го штурмового авиационного Тернопольского ордена Богдана Хмельницкого III степени полка (227-я штурмовая авиационная Бердичевская Краснознамённая дивизия, 8-й штурмовой авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт), лейтенант. Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 21 июня 1922 года в посёлке Нижняя Любовша (ныне — Верховского района Орловской области) в крестьянской семье. Русский.

Мать — Агафья Петровна — в двадцать лет осталась без мужа, а сын в 5 лет — без отца. Семья переехала в г. Шахты Ростовской области. В 1938 году Николай работал рабочим Шахтинской мебельной фабрики, посещал аэроклуб. Окончил Ростовский механический техникум в 1940 году, затем работал на заводе в Туле.

Призван в армию в 1941 году Тульским райвоенкоматом. Окончил Ульяновское военное авиационное училище лётчиков в 1943 году. Во Время Великой Отечественной войны в действующей армии — с 1 ноября 1943 года. Сражался в 637-м штурмовом авиационном полку 227-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Летал на штурмовике «Ил-2».
 
На 1-м Украинском фронте в составе 2-й воздушной армии участвовал в Киевской оборонительной операции (13 ноября — 22 декабря 1943 года), в разгроме фашистских войск на Правобережной Украине — Житомирско-Бердичевской операции (24 декабря 1943 — 14 января 1944 года); Корсунь-Шевченковской операции (24 января — 17 февраля 1944 года); в освобождении Западной Украины и восточных районов Польши — Проскуровско-Черновицкой операции (4 марта — 17 апреля 1944 года); Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля — 29 августа 1944 года).

На 4-м Украинском фронте в составе 8-й воздушной армии участвовал в Восточно-Карпатской операции (8 сентября — 28 октября 1944 года) — в преодолении Карпат и освобождении Закарпатской Украины, в Западно-Карпатской наступательной операции (12 января — 18 февраля 1945 года) и освобождении южных районов Польши.

К 16 ноября 1944 года Н. И. Капустников совершил 120 успешных боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника. Лично им уничтожено:  автомашин с войсками и  точек зенитной артиллерии и зенитных   артиллерийских  создано до 20 очагов пожара в расположении войск противника, взорвано 2 склада ГСМ и 1 склад боеприпасов. В воздушных боях он сбил 3 самолёта противника, уничтожил 2 самолёта на аэродроме, истребил до 200 вражеских солдат и офицеров.
 
Старший лейтенант Н. И. Капустников погиб в воздушном бою с истребителями противника над территорией Польши 2 апреля 1945 года. Вместе с ним погиб воздушный стрелок младший сержант А. Н. Кравцов.

Оба похоронены в населённом пункте Градовице, в 9 км северо-восточнее города Зорау (Жары) Любушского воеводства Польши.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, лейтенанту Капустникову Николаю Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина (29.6.1945), двумя орденами Красного Знамени (24.01.1944, 21.08.1944), орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени (29.03.1944), медалями.

Память 
 Бюст Н. И. Капустникова установлен на Аллее Героев в городском парке города Шахты.

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза, проживавшие на Дону до Великой Отечественной войны .
 Город, в котором родился.
 Шахтинцы — Герои Советского Союза.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Любушском воеводстве
Выпускники Ульяновской военной авиационной школы пилотов